33920 Trivisonno – asteroide
 Amedeo Trivisonno – pittore italiano
 Marcelo Trivisonno – ex calciatore argentino